

Рокі-Маунт — місто, штат Північна Кароліна
 Рокі-Маунт — місто, штат Вірджинія